Соревнования по волейболу на VII летних Азиатских играх проходили со 2 по 15 сентября 1974 года в Тегеране (Иран) с участием 8 мужских и 5 женских национальных сборных команд. Было разыграно 2 комплекта наград. Чемпионские титулы выиграли мужская и женская сборные Японии.

Команды-участницы

Мужчины 
Индия, Иран, Китай, Кувейт, Пакистан, Филиппины, Южная Корея, Япония.

Женщины 
Иран, Китай, КНДР, Южная Корея, Япония.

Система проведения турнира

Мужчины 
8 команд-участниц на предварительном этапе разбиты на две группы. 4 команды (по две лучшие из групп) выходят в полуфинал плей-офф и по системе с выбыванием определяют призёров турнира. Команды, занявшие в группах предварительного этапа 3—4-е места, по такой же системе разыгрывают итоговые 5—8-е места.

Женщины 
5 команд-участниц провели однокруговой турнир, по результатам которого определена итоговая расстановка мест.

Результаты

Мужчины

Предварительный этап

Группа А 

 2 сентября: Китай — Индия 3:0 (15:3, 15:6, 15:5); Япония — Филиппины 3:0 (15:0, 15:6, 15:5).
 4 сентября: Япония — Индия 3:0; Китай — Филиппины 3:1.
 6 сентября: Япония — Китай 3:0; Индия — Филиппины 3:1 (8:15, 15:2, 15:1, 15:9).

Группа В 

 3 сентября: Южная Корея — Кувейт 3:0 (15:1, 15:6, 15:2); Иран — Пакистан 3:0.
 5 сентября: Южная Корея — Иран 3:0; Пакистан — Кувейт 3:0.
 7 сентября: Южная Корея — Пакистан 3:0; Иран — Кувейт 3:0.

Плей-офф

Полуфинал за 1—4 места 
10 сентября
 Япония — Иран 3:0 (15:3, 15:3, 15:10)
 Южная Корея — Китай 3:1 (15:7, 15:11, 14:16, 15:5)

Полуфинал за 5—8 места 
8 сентября
 Индия — Кувейт 3:0 (15:4, 15:2, 15:6)
 Филиппины — Пакистан 3:1 (15:7, 14:16, 15:11, 15:10)

Матч за 7-е место 
10 сентября
 Пакистан — Кувейт 3:0 (15:3, 15:5, 15:12)

Матч за 5-е место 
13 сентября
 Индия — Филиппины 3:1 (15:2, 13:15, 15:6, 15:1)

Матч за 3-е место 
14 сентября
 Китай — Иран 3:1 (15:3, 15:4, 11:15, 15:12)

Финал 
15 сентября
 Япония — Южная Корея 3:1 (15:11, 16:14, 10:15, 15:12)

Женщины 

 2 сентября: Китай — Иран 3:0 (15:4, 15:8, 15:1).
 3 сентября: Южная Корея — КНДР 3:0 (15:6, 15:5, 15:9).
 5 сентября: КНДР — Иран 3:0; Южная Корея — Китай 3:0 (15:5, 15:3, 15:8).
 6 сентября: Япония — КНДР 3:0.
 7 сентября: Южная Корея — Иран 3:0.
 8 сентября: Япония — Китай 3:1 (15:6, 9:15, 15:3, 15:0).
 9 сентября: КНДР — Иран 3:0; Южная Корея — Китай 3:0 (15:5, 15:3, 15:8).
 10 сентября: Китай — КНДР 3:2 (13:15, 5:15, 15:6, 16:14, 15:8).
 11 сентября: Япония — Иран 3:0 (15:1, 15:3, 15:0); .
 14 сентября: Япония — Южная Корея 3:1 (9:15, 15:2, 15:8, 15:6).

Итоги

Положение команд

Призёры

Мужчины 
  Япония: Ёсихидэ Фукао, Кендзи Кимура, Юдзо Накамура, Кацутоси Нэкода, Тэцуо Нисимото, Кацуми Ода, Тэцуо Сато, Кендзи Симаока, Микиясу Танака, Тоити Янагимото, Ясунори Ясуда, Тадаёси Ёкота.

  Южная Корея: Чхин Чжун Тхэк, Чон Кан Соп, Кан Ман Су, Ким Чон Хан, Ким Гун Бон, Ли Чхун Пхе, и Ин, Ли Сон Ку, Ли Ён Кван, ак Ки Вон, Сок Гён Хон.

  Китай: Чэнь Фулинь, Дун Чуаньцян, Фу Ютин, Цзян Шэньшэн, Ван Чуань, Ван Дэсюэ, Юй Ювэй, Юань Любинь, Юань Вэйминь, Чжан Юань, Чжао Чэнцин, Чжу Цзямин.

Женщины 
  Япония: Юко Аракида, Тосими Фурута, Такако Иида, Кацуко Канэсака, Киёми Като, Этико Маэда, Норико Мацуда, Марико Окамото, Харуэ Сайто, Такако Сираи, Хироми Яно, Дзюри Ёкояма.

  Южная Корея: Чхве Ын Хи, Чжо Хэ Чжон, Чжон Сун Ок, Ли Хё Сон, Ли Гён Сук, Ли Гён Сон, Ли Сун Бок, Но Чан Хи, Пак Ин Силь, Пак Чжон Хюи, Ю Чжон Хё, Ю Гён Хва.

  Китай: Цао Цзиньсю, Фань Гуэйсян, Гэ Вэйпин, Лян Цайхуэй, Лю Ди, Ци Лися, У Гуоин, Сюй Лиюнь, Сюй Сюмэй, Юй Ливэнь, Чжан Цинжуй, Чжан Шухуа.

Примечание

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов (мужской турнир) 
 Архив волейбольных результатов (женский турнир) 

1974
1974 год в волейболе